Okręty US Navy o nazwie USS  "Crusader":
 Pierwszy  był parowcem. W służbie w czasie wojny secesyjnej.
 Drugi  nosił wcześniej nazwę "Osprey" i został przemianowany w 1941.

Crusader